Пегматит — может означать:
 Пегматит — жильная горная порода.
 Пегматит графический — письменный гранит или «еврейский камень».

Названия 
 «Пегматит» — советская радиолокационная станция РУС-2с